Хапов — фамилия; имеет женскую форму Хапова.
 Хапов, Александр Сергеевич — российский инженер, конструктор электровакуумных приборов. Участник ядерной программы.
 Хапов, Заур Залимбиевич (род. 1964) — советский и российский футболист, вратарь. См. также 
 Хапово